

Geografia 
 India
 Magar – gruppo etno-linguistico del Nepal

Persone 
 Bimal Gharti Magar – calciatore nepalese, attaccante
 Khagendra Thapa Magar – uomo più basso del mondo fino al 14 giugno 2011